Полигнот:

 Полигнот — древнегреческий живописец 5 века до н. э.
 Полигнот — древнегреческий вазописец из Афин